Енуки́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Енукидзе, Авель Сафронович (1877—1937) — российский революционный и советский политический деятель.
 Енукидзе, Андро Владимирович (род. 1965) — грузинский театральный режиссёр.
 Енукидзе, Трифон Теймуразович (1877—1937) — российский революционный деятель, управляющий Гознака в Москве.